Alquemila puede referirse a:

 el nombre común de la planta Alchemilla vulgaris; o
 el nombre común de la planta Geum urbanum.